V-й московский международный хоккейный турнир Приз Известий прошёл с 17 по 20 декабря в Москве.

Турнир «Приз „Известий“»-71 начался с сенсации. В первом же своём матче чемпионы мира советские хоккеисты впервые в официальных соревнованиях проиграли сборной Финляндии — 2:4. Команда страны Суоми была очень близка к победе в турнире. Ничья в последней встрече — со сборной Чехословакии — выводила её на первое место. Однако единственная шайба, заброшенная в матче чехословацким форвардом Ярославом Холиком, перечеркнула эти надежды. В результате сразу три команды завершили турнир с равным количеством очков. Благодаря лучшей разности заброшенных и пропущенных шайб победителем турнира стала советская сборная.

За победу в турнире сборная СССР получила главный приз — большого «25-местного» Снеговика-матрёшку (каждому игроку досталось по Снеговичку) и переходящий приз Федерации хоккея СССР.

Матчи турнира

Таблица 

М — итоговое место, И- игры, В — выигрыш, Н — ничья, П — проигрыш, Ш — забитые-пропущенные шайбы

Победитель

Состав команды-победительницы СССР 

Тренеры: Аркадий Чернышёв, Анатолий Тарасов

Награды

См. также 
 Приз Известий
 Кубок Первого канала (хоккей)

1971
1971 год в хоккее
Спорт в России в 1971 году
Декабрь 1971 года
1971 год в Москве